La locuzione casola appartiene al vocabolario dell’agricoltura, più esattamente delle tecniche di provvisoria conservazione dei prodotti agricoli.

Geografia 
Casola di Napoli – comune italiano nella città metropolitana di Napoli
Casola in Lunigiana – comune italiano in provincia di Massa-Carrara
Casola Valsenio – comune italiano in provincia di Ravenna
Casola – comune italiano soppresso in provincia di Bologna, ora parte di Castel di Casio
Casola – frazione di Montefiorino
Casola – frazione di Caserta
Casola – frazione di Terenzo

Persone
Luigi Casola – ciclista italiano (1921)
Pietro Casola – scrittore italiano (1427-1507)